Josh Harding (né le  à Regina en Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

En novembre 2012, Josh Harding apprend qu'il est atteint de la sclérose en plaques, mais que cette maladie n'allait pas mettre fin à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Pats de Regina || LHOu || 42 || 27 || 13 || 1 ||  || 95 || 2,39 || 90,6 || 4 || 9 || 6 || 2 || 4 || 325 || 16 || 2,95 || 89,0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || Pats de Regina || LHOu|| 57 || 18 || 24 || 13 ||  || 155 || 2,75 || 91,4 || 3 || 17 || 5 || 1 || 4 || 321 || 13 || 2,43 || 93,9 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Pats de Regina || LHOu || 28 || 12 || 14 || 2 ||  || 67 || 2,41 || 92,7 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 27 || 13 ||  11|| 3 ||  || 65 || 2,42 || 92,0 || 5 || 12 || 11 || 5 || 6 || 660 || 35 || 3,27 || 89,7 || 0 || 4
|-
| 2004-2005 || Aeros de Houston || LAH || 42 || 21 || 16 || 3 ||  || 80 || 2,01 || 93,0 || 4 || 11 || 2 || 0 || 2 || 119 || 8 || 4,03 || 89,3 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Aeros de Houston || LAH || 38 || 29 || 8 || 0 ||  || 99 || 2,68 || 92,2 || 2 || 8 || 8 || 4 || 4 || 476 || 30 || 3,79 || 88,6 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 2 || 1 || 0 || 185 || 8 || 2,59 || 90,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Aeros de Houston || LAH || 38 || 17 ||  16 || 4 ||  || 94 || 2,48 || 92,0 || 1 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Wild du Minnesota || LNH || 7 || 3 || 2 || 1 || 361 || 7 || 1,16 || 96,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Wild du Minnesota || LNH || 29 || 11 || 15 || 2 ||  || 77 || 2,94 || 90,8 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Wild du Minnesota || LNH || 19 || 3 || 9 || 1 || 870 || 32 || 2,21 || 92,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 25 || 9 || 12 || 0 ||  || 66 || 3,05 || 90,5 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 34 || 13 || 12 || 4 ||  || 81 || 2,62 || 91,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 100 || 5 || 3,00 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 5 || 1 || 1 || 0 || 185 || 10 || 3,24 || 86,3 || 1 || 0 || 5 || 1 || 4 || 245 || 12 || 2,94 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 29 || 18 || 7 || 3 ||  || 46 || 1,65 || 93,3 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 ||Wild de l'Iowa || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 ||  || 6 || 3,37 || 92 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 151 || 60 || 59 || 12 ||  || 327 || 2,45 || 91,8 || 10 || 6 || 6 || 1 || 4 || 265 || 12 || 2,72 || 91,8 || 0 || 0

Références 

Naissance en juin 1984
Naissance à Regina
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Cas de sclérose en plaques
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Joueur du Wild de l'Iowa